Нуаро́н-су-Жевре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Жевре-Шамбертен. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21458.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1056 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 675 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 540 были экономически активными, 135 — неактивными (показатель активности — 80,0 %, в 1999 году было 80,6 %). Из 540 активных жителей работали 516 человек (256 мужчин и 260 женщин), безработных было 24 (12 мужчин и 12 женщин). Среди 135 неактивных 84 человека были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Нуарон-су-Жевре  

Коммуны департамента Кот-д’Ор